Klaus Evertz ist der Name folgender Personen:

*Klaus Evertz (Politiker) (1944–2016), deutscher Politiker (CDU)
Klaus Evertz (Künstler) (* 1958), deutscher Bildender Künstler und Kunsttherapeut